El topónimo Grindon puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Grindon, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Durham.
 Grindon, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.
 Grindon, un suburbio de la ciudad de Sunderland, en el condado de Tyne y Wear.